Denis Frimmel (1994) – calciatore ceco
 Diego Rosel y Fuenllana (XVI secolo–XVII secolo) – scrittore e militare spagnolo
 Franz Frimmel (1888-1957) – botanico austro-tedesco
 Fritz H. Frimmel (1941) – chimico e docente tedesco
 Marek Frimmel (1991) – calciatore slovacco
 Rainer Frimmel (1971) – regista e fotografo austriaco
 Theodor von Frimmel (1853-1928) – musicologo, storico dell'arte, medico e studioso beethoveniano austriaco